Prachya Permpanich (1962. augusztus 13.–) thaiföldi nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása: sportújságíró.

Pályafutása 
A Thaiföldi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1995-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2007-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Malajzia rendezte a 11., az 1997-es ifjúsági labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB marokkói Abderrahim El Arjoun játékvezető segítőjeként foglalkoztatta.

1997-es ifjúsági labdarúgó-világbajnokság

---

Németországban rendezték a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokság döntő találkozóit, ahol a FIFA JB Shamsul Maidin állandó segítőjeként tevékenykedett. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Az 1998-as labdarúgó-világbajnokság után a 2. thaiföldi játékvezető a labdarúgó-világtornán. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Konföderációs kupa 
Németország rendezte a 7., a 2005-ös konföderációs kupa labdarúgó tornát, ahol a FIFA JB Shamsul Maidin bíró partbírójaként foglalkoztatta.

2005-ös konföderációs kupa

Források 

Thai labdarúgó-játékvezetők
1962-ben született személyek
Élő személyek